Суперкубок УЕФА 2018 () — футбольный матч, который состоялся 15 августа 2018 года и стал 43-м розыгрышем Суперкубка УЕФА, в котором встретились победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Матч прошёл на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллине. Победителем стал «Атлетико Мадрид», обыгравший «Реал Мадрид» со счётом 4:2.

Впервые участниками турнира были команды из одного города — Мадрида.

Команды

Факты 
 Гол Диего Косты, забитый на 48-й секунде матча, стал самым быстрым в истории Суперкубка УЕФА.
 Впервые с 2012 года победитель Лиги Чемпионов не выиграл Суперкубок УЕФА (тогда победителем тоже стал «Атлетико»).
 Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был дисквалифицирован УЕФА за неспортивное поведение во время матча Лиги Европы прошлого сезона, поэтому согласно протоколу матча его обязанности исполнял Херман Бургос.
 Это был первый матч Хулена Лопетеги в качестве главного тренера «Реала».

Матч 

Судейская бригада 
 Помощники судьи:
  Павел Сокольницки
  Томаш Листкевич
 Четвёртый судья:
  Овидиу Хацеган
 Дополнительные помощники судьи:
  Павел Рачковски
  Томаш Мусял

Регламент матча:
 90 минут основного времени.
 30 минут овертайм в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Семь запасных с каждой стороны.
 Максимальное количество замен — по три с каждой стороны.
 В случае дополнительного времени команды имеют право сделать к трём заменам ещё одну.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Красиво и драматично: «Атлетико» в дополнительное время поставил «Реал» на колени
 ФОТО: обладателем Суперкубка УЕФА стал мадридский «Атлетико»

2018
Европейский футбол в сезоне 2018/2019
Август 2018 года
Международные соревнования по футболу в Эстонии
События 15 августа
Спорт в Эстонии в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Таллине